Теорема Леви:
 Теорема Леви о непрерывности;
 Теорема Леви о монотонной сходимости.